SM U-19 – niemiecki okręt podwodny typu U-19 z okresu I wojny światowej
 SM U-19 – niemiecki okręt podwodny typu UC I z okresu I wojny światowej SM UC-15; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-19

Zobacz też 
 U-19

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich